Исстадион:

 Исстадион — спортивное сооружение в Эребру, Швеция.
 Исстадион — спортивное сооружение в Эскильстуне, Швеция.